Ча́ндра Кро́форд (; ) — канадская лыжница, олимпийская чемпионка 2006 года в личном спринте. Специализируется в спринтерских гонках.

Биография 
В Кубке мира Крофорд дебютировала в 2005 году, в январе 2008 года одержала первую победу на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 2 победы на этапах Кубка мира, обе в личном спринте. Лучшим достижением Крофорд в общем итоговом зачёте Кубка мира является 23-е место в сезоне 2007/08.

На Олимпиаде-2006 в Турине, выиграла золото в спринте, кроме того стала 60-й в скиатлоне на 15 км.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, стартовала в двух гонках: спринт - 26-е место, эстафета - 16-е место.

За свою карьеру принимала участие в трёх чемпионатах мира, но медалей на них не выигрывала, лучший результат — 14-е место в эстафете на чемпионате 2011 года.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Семья 
Младшая сестра спортсменки Розанна Крофорд - член сборной Канады по биатлону.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Лыжники Канады
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года